Mont d'Or (Alps), muntanya dels pre-Alps bernesos.
 Vacherin Mont-d'Or, formatge del Jura.